Linden - a segunda maior cidade da República da Guiana, logo após a capital Georgetown

Pessoas
Linden Ashby
Antoine van der Linden
Lars Linden
Pierre van der Linden
Pièrre Léonard Vander Linden

Localidades

Linden (Alabama)
Linden (Califórnia)
Linden (Carolina do Norte)
Linden (Indiana)
Linden (Iowa)
Linden (Michigan)
Linden (Nova Jérsei)
Linden (Tennessee)
Linden (Texas)
Linden (Wisconsin)
Ou ainda:
Lake Linden

Linden (Dithmarschen)
Linden (Kaiserslautern)
Linden (Westerwaldkreis)

Linden (Suíça)

Outros
Linden Dollar - a moeda oficial usada no jogo Second Life
Linden (Metro de Chicago)

Desambiguações de topônimos